Phoenix Roadrunners (alternative Schreibweise: Phoenix RoadRunners) ist der Name mehrerer Eishockey-franchises aus Nordamerika und bezeichnet:

 das von 1967 bis 1974 der Western Hockey League zugehörige Franchise Phoenix Roadrunners (WHL)
 das von 1974 bis 1977 der World Hockey Association zugehörige Franchise Phoenix Roadrunners (WHA)
 das von 1977 bis 1978 der Central Hockey League zugehörige Franchise Phoenix Roadrunners (CHL)
 das von 1977 bis 1979 der Pacific Hockey League zugehörige Franchise Phoenix Roadrunners (PHL)
 das von 1989 bis 1997 der International Hockey League zugehörige Franchise Phoenix Roadrunners (IHL)
 das von 2005 bis 2009 der ECHL zugehörige Franchise Phoenix RoadRunners (ECHL)